The Greatest Show on Earth (film), een Amerikaanse film uit 1952
 The Greatest Show on Earth (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1963, gebaseerd op bovengenoemde film
 The Greatest Show on Earth (band), een Britse pop-/rockband
 The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (2009), een boek van de Britse etholoog en evolutiebioloog Richard Dawkins
 The Greatest Show on Earth: nummer van het Nightwish-album Endless Forms Most Beautiful, deels gebaseerd op bovengenoemd boek.